ITM puede referirse a:

El Aeropuerto Internacional de Osaka, en Japón.
El Instituto Tecnológico La Marañosa, en España.
El Instituto Tecnológico de Mérida, en México.
El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, en Colombia.